Horta ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Horta (1957–2016), kubanischer Boxer
 António Horta-Osório (* 1964), portugiesischer Bankmanager
 Basílio Horta (* 1943), portugiesischer Rechtsanwalt und Politiker
 Carolina Horta Máximo (* 1992), brasilianische Beachvolleyballspielerin

 José Ramos-Horta (* 1949), osttimoresischer Politiker 
 Loro Horta (* 1977), osttimoresischer Diplomat
 Ricardo Horta (* 1994), portugiesischer Fußballspieler
 Salvator von Horta (1520–1567), spanischer Laienbruder und Heiliger
 Scott Horta (* 1988), puerto-ricanischer Fußballspieler
 Silvio Horta (1974–2020), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Toninho Horta (* 1948), brasilianischer Jazzmusiker
 Victor Horta (1861–1947), belgischer Architekt 

Horta bezeichnet folgende Orte:
 Horta (Portugal), portugiesische Stadt auf den Azoren
 Horta (Vila Nova de Foz Côa), portugiesische Gemeinde im Kreis Vila Nova de Foz Côa
 Titularbistum Horta, Titularbistum
 eine antike Stadt in Etrurien, heute Orte in Italien
 Horta-Guinardó, Stadtteil von Barcelona, in dem sich der Parc del Laberint d’Horta befindet
 Horta, bis 1904 eigenständiges Dorf, heute eine der 11 Nachbarschaften von Horta-Guinardó
 den dortigen U-Bahnhof Horta der Metrolinie 5 (Barcelona)
 S’Horta, ein Ort der Gemeinde Felanitx auf der balearischen Mittelmeerinsel Mallorca

Horta bezeichnet weiterhin:
 (2913) Horta, nach Victor Horta benannter Asteroid des Hauptgürtels
 in englischer Umschrift Chorta, ein griechisches Gericht aus Wildgemüse